Казимов — фамилия. Образована от имени Казим ( — молчаливый, сдерживающий свой гнев).

Известные носители 
 Казимов, Вахид Ахунович (1927—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Казимов, Орхан Мамедбагир Оглы (род. 1989) — российский хоккеист.
 Казимова, Диляра (Кязимова; род. 1984) — азербайджанская певица.

См. также